El término Procesión del Resucitado puede referirse a:

La Procesión del Resucitado celebrada en Salamanca.
La Procesión del Resucitado celebrada en Tobarra (Albacete).